«Hipishizik Metafizik» — десятий студійний альбом чорногорського музиканта Рамбо Амадеуса. Випущений 2008 року.

Список композицій

Посилання 
 Альбом на офіційному сайті музиканта

Альбоми Рамбо Амадеуса